Momo - deus da mitologia grega
Momo (artista) - integrante do grupo feminino coreano Twice
Momo (Itália) - uma comuna italiana
Momo (alimento) - um prato sul-asiático
Rei Momo - no Brasil, uma personagem do Carnaval.
Desafio da Momo

Desambiguações de topônimos